Zurbriggen je njemačko preciznije rečeno švicarsko prezime.

Prezimena Zurbriggen ima danas najviše u Švicarskoj.

Etimologija 
Zurbriggen ima značenje, povijesno dolazi iz švicarskog dijalekta zer Briggu znači iz Briga (mjesto u kantonu Valaisu).

Poznate osobe prezimena Zurbriggen 
Andreas Zurbriggen (1986.)., švicarski skladatelj
Bernadette Zurbriggen (1956.), švicarska skijašica
Heidi Zurbriggen (1967.), švicarska skijašica
Matthias Zurbriggen (1856. – 1917.), švicarski planinar
Peter Zurbriggen (1943)., švicarski katolički nadbiskup
Pirmin Zurbriggen (1963.), švicarski skijaš
Silvan Zurbriggen (1981.), švicarski skijaš

 Prezimena
Švicarska